В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Мануела Малєєва (півфінал)
 Моніка Селеш (фінал)
 Відсутня

 Яна Новотна (півфінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Белінда Кордвелл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International